Panj je lahko:

 Panj - čebelji panj
 Drevesni panj - drevesni štor